Johan Ernst kan syfta på:

 Johan Ernst (1680–1723), svensk borgmästare
* Johan Ernst av Hanau-Münzenberg (1613–1642), greve av Hanau-Münzenberg
 Johan Ernst av Nassau-Weilburg (1664–1719), greve och furste av Nassau-Weilburg, generalfältmarskalk
 Johan Ernst av Nassau-Hadamar (1631–1651), tysk kanik